Послания апостола Павла христианам города Коринфа:'''

 1-е послание к Коринфянам
 2-е послание к Коринфянам
 3-е послание к Коринфянам (апокрифическое)

Также известны два послания, направленные епископом Рима христианской церкви в Коринфе, авторство которых приписывается святому Клименту.